Vosje (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Vosje (insect), een bijensoort